

События 

 Генрих V, император Священной Римской империи, последний представитель Салической династии, сверг своего отца, Генриха IV. Генрих IV вынужден отречься от престола, но бежит из плена. Он просит помощи у Англии, Дании и Франции.
 Третья битва при Рамле.
 Граф Тулузский Раймунд основал Графство Триполи.
 Танкред расширил княжество Антиохийское.
 Герцог Луитпольд был вынужден возвратить штирийский престол законному наследнику − Отакару II.
 Гияс ад-дин Мухаммед Тапар становится султаном государства Великих Сельджукидов.
 Восходит на престол герцог Швабии Фридрих II Одноглазый.
 Половецкий хан Боняк близ Заруба напал на ставших подданными киевского князя торков и берендеев.
 Грузинский царь Давид присоединил к своим владениям Кахетию.
 Корейское государство Тхамна потеряло автономию и стало провинцией Корё.
 В Байё началась постройка кафедрального собора (завершена в 1497).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1105 году
 1 марта − Альфонсо VII Император (король Кастилии).
 Ибн Туфайл, философ и учёный государства Альмохады.
 Владислав II Изгнанник, князь Краковский (князь-принцепс) (1139—1146), князь Силезии (с 1138 г.).
 Приблизительно в этом году родилась Мелисенда Иерусалимская, королева Иерусалима.
 Приблизительно в этом году родилась Матильда Булонская, королева Англии.
 Приблизительно в этом году родилась Рохеза де Клер, дочь Гилберта Фиц-Ричарда.
 Приблизительно в этом году родился Александр III (папа римский).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1105 году
 22 июня − Раймунд, граф Тулузы.
 13 июля − Раши, раввин и общественный деятель ашкеназского еврейства, крупнейший классический комментатор Танаха и Талмуда.

См. также

Примечания